Константинос «Костас» Папаниколау (; родился 1 августа 1990 года в Трикале, Греция) — греческий профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Олимпиакос». Был выбран на драфте НБА 2012 года во втором раунде под общим 48-м номером командой «Нью-Йорк Никс».

Профессиональная карьера 
Папаниколау дебютировал на профессиональном уровне в чемпионате Греции за «Арис» из Салоников в сезоне 2008—2009. Он был назван лучшим молодым игроком чемпионата Греции в 2009 году. Также в 2009 году Костас перешёл в «Олимпиакос». Вместе с Олимпиакосом он дважды выиграл Евролигу.

Сборная Греции 
Как член молодёжной сборной Греции, Папаниколау завоевал серебро на Чемпионате Европы среди юношей до 18 лет в 2007 году и золото в 2008 году. Он также завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира среди игроков не старше 19 лет 2009 года и золотую на чемпионате Европы до 20 лет 2009 года, где он был назван MVP турнира и был выбран в символическую сборную.

В августе 2009 года дебютировал в национальной сборной. В 2010 году выиграл серебряную медаль чемпионат Европы до 20 лет 2010 года и был выбран в символическую сборную. Вместе с национальной сборной играл на чемпионате Европы 2011, чемпионате Европы 2013, чемпионате Европы 2015 годов и на чемпионате мира 2014 года.

НБА 
28 июня 2012 года Папаниколау был выбран под 48-м номером на драфте НБА 2012 года командой «Нью-Йорк Никс».

Достижения 
 Обладатель Кубка Греции (3): 2010, 2011, 2022
 Чемпион Евролиги (2): 2012, 2013
 Чемпион Греции (3):  2012, 2016, 2022
 Чемпион Испании: 2014

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте Евролиги 
 Профиль на официальном сайте ФИБА 
 Профиль на сайте Евробаскет
 Профиль на Draftexpress.com 

Баскетболисты Греции
Игроки БК «Арис»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Барселона»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки сборной Греции по баскетболу